La Korvpalli Meistriliiga 2011-2012 è stata la 21ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kalev/Cramo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012